Числа Лаха, открытые математиком из Словении Иво Лахом в 1955 — это коэффициенты, выражающие возрастающие факториалы через убывающие факториалы.

Беззнаковые числа Лаха имеют интересное значение в комбинаторике — они отражают число способов, каким множество из  n элементов может быть разбито на k непустых упорядоченных подмножеств. Числа Лаха связаны с числами Стирлинга.

Беззнаковые числа Лаха  ():

Числа Лаха со знаками ():

L(n, 1) всегда равно  n!. В вышеупомянутой интерпретации разбиения множества {1, 2, 3} на 1 множество может быть осуществлено 6 способами:

{(1, 2, 3)}, {(1, 3, 2)}, {(2, 1, 3)}, {(2, 3, 1)}, {(3, 1, 2)}, {(3, 2, 1)}

L(3, 2) соответствует 6 разбиениям на два упорядоченных множества:

{(1), (2, 3)}, {(1), (3, 2)}, {(2), (1, 3)}, {(2), (3, 1)}, {(3), (1, 2)} or {(3), (2, 1)}

L(n, n) всегда равно 1, поскольку, например, разбиение множества {1, 2, 3} на 3 непустых подмножества приводит к подмножествам длины 1.

{(1), (2), (3)}

При использовании обозначения  Карамата —  Кнута для чисел Стирлинга было предложено использовать следующее альтернативное обозначение чисел Лаха:

Возрастающие и убывающие факториалы 

Пусть  обозначает возрастающий факториал , а  —  убывающий факториал .

Тогда  and 

Например, 

Сравните с третьей строкой таблицы значений.

Тождества и связи 

 где  — числа Стирлинга первого рода, а   —  числа Стирлинга второго рода. Если принять, что  и  при  .

Таблица значений
Таблица значений чисел Лаха:

Современное практическое применение 
В последние годы числа Лаха используются в стеганография для сокрытия данных в изображениях. По сравнению с такими альтернативами, как DCT, DFT и DWT, они имеют меньшую сложность——вычисления их целочисленных коэффициентов.
Преобразования Лаха и Лагерра естественно возникают при пертурбативном описании хроматической дисперсии.

В оптика Лаха-Лагерра такой подход значительно ускоряет решение задач оптимизации.

См. также 
 Числа Стирлинга
 Матрица Паскаля

Примечания

Литература

 Статья переиздана в 1980, и ещё один раз в 2002 (Dover Publications)

Факториалы и биномиальные коэффициенты
Целочисленные последовательности
Треугольники чисел